Die WPA-8-Ball-Weltmeisterschaft 2010 (offiziell: WPA Damas World 8-Ball Championship 2010) war die fünfte Austragung der von der World Pool-Billiard Association veranstalteten Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 8-Ball. Sie fand vom 4. und 10. April 2010 im Fujairah Tennis Center in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate) statt.

Weltmeister wurde der Engländer Karl Boyes durch einen 13:12-Sieg gegen den Niederländer Niels Feijen. Titelverteidiger Ralf Souquet schied im Achtelfinale gegen Feijen aus.

Modus 
Insgesamt nahmen 64 Spieler aus mehr als 30 Nationen an dem Turnier teil. 

In der Vorrunde wurde die Anzahl der Spieler von 64 auf 32 reduziert. Gespielt wurde zunächst im Doppel-K.-o.-System. Das bedeutet:
Nach dem ersten Spiel wurden die Spieler in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde war, musste nur noch ein Spiel gegen einen anderen Spieler, der in der ersten Runde gewonnen hatte, gewinnen um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde musste man sich hingegen zuerst gegen einen anderen Spieler, der im ersten Spiel verloren hatte, durchsetzen und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen.

Auch wenn dieses System relativ kompliziert ist, garantiert es jedem Spieler, ein Spiel in der Vorrunde verlieren zu können, ohne sofort aus dem Turnier ausscheiden zu müssen. Das zweite verlorene Spiel innerhalb der Vorrunde führt jedoch in jedem Fall zum Ausscheiden aus dem Turnier.

In der Finalrunde wurde dann im K.-o.-System gespielt, also jede Niederlage führte zum Ausscheiden aus dem Turnier.

Turnierverlauf

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 4. bis 6. April statt.

Die folgenden 16 Spieler haben in der Vorrunde einmal gewonnen und zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 33 bis 48 bedeutet.

Die folgenden 16 Spieler haben in der Vorrunde zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 49 bis 64 bedeutet.

Finalrunde 

Im Finale hatte Karl Boyes den erheblich besseren Start und führte bereits mit 4:0 beziehungsweise 11:5, bevor sein Kontrahent eine Aufholjagd startete und bis auf 12:12 wieder herankam. Am Ende hatte der Engländer jedoch das bessere Ende für sich und gewann mit 13:12

Weblinks 
 WPA Damas World 8-Ball Championship 2010 auf azbilliards.com

2010
Poolbillardveranstaltung 2010
Billardturnier in Fudschaira